Lamba peut désigner :

Patronymes 

 Jacqueline Lamba, une artiste française
 Lamba Doria, un amiral génois

Toponymes 

 Lamba, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Lamba, commune de Kasongo en République démocratique du Congo ;
 Lamba, une île des Shetland (Écosse) ;
 Lamba, un village du département du Haut-Nyong au Cameroun ;
 Lamba, un village du département du Nkam au Cameroun.

Divers 
 le lamba, un vêtement malgache
 les Lamba, un peuple de la République démocratique du Congo et de Zambie
 le lamba, une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo et Zambie
 les Lamba, un peuple du Togo
 le lamba ou lama, langue gur parlée au Togo